Погорельский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:
 Погорельский сельсовет — в Шадринском районе Курганской области.
 Погорельский сельсовет — в Чановском районе Новосибирской области.
 Погорельский сельсовет — в Осиповичском районе Могилёвской области.
  — в Тепликском районе Винницкой области.